

Astronomia
Carro – altro nome della costellazione Orsa
Grande carro – altro nome dell'Orsa Maggiore
Piccolo carro – altro nome dell'Orsa Minore

Geografia

Italia
Carro – comune della provincia della Spezia
Carro – frazione di Tortora in provincia di Cosenza

Trasporti
Carro – rimorchio destinato al traino umano, animale o meccanico
Carro – altro nome del vagone ferroviario merci